

Patronymes 
Soukharev (masculin ; ) ou Soukhareva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Soukharev (1960-), joueur de basket-ball russe
 Grounia Soukhareva (1891-1981), psychiatre russe

Patronyme russe